De Football League Cup 2021/22, ook bekend als de EFL Cup of de Carabao Cup, was de 62ste editie van de strijd om de Engelse voetbalbeker. De 92 teams uit de Premier League en de English Football League konden deelnemen aan het toernooi. De winnaar plaatste zich voor de play-offs van de UEFA Europa Conference League 2022/23. Het knock-outtoernooi startte op 31 juli 2021 en eindigde op 27 februari 2022 met de finale, die door Liverpool FC na een strafschoppenserie werd gewonnen van Chelsea FC. Daarmee volgde Liverpool FC de titelhouder Manchester City op en won de club het toernooi voor de negende keer.

Wedstrijden 
Dikgedrukte clubs kwalificeerden zich voor de volgende ronde.

Eerste ronde 
Aan de eerste ronde namen 70 clubs deel: 24 clubs uit de League Two, 24 clubs uit de League One en 22 clubs uit de Championship. De loting werd op 24 juni 2021 verricht door voormalige League Cup-winnaars Andy Cole en Danny Mills bij Sky Sports. De deelnemende clubs werden verdeeld tussen North en South en konden enkel teams uit dezelfde categorie treffen. De wedstrijden werden gespeeld tussen 31 juli en 9 augustus 2021.

Tweede ronde 
Aan de tweede ronde namen 50 clubs deel: 35 winnaars van de eerste ronde, 2 clubs uit de Championship die niet deelnamen aan de eerste ronde en 13 clubs uit de Premier League die niet deelnamen aan een internationale competitie. De loting werd op 11 augustus 2021 verricht door Jobi McAnuff en voormalig League Cup-winnaar Andy Townsend bij Sky Sports. De deelnemende clubs werden verdeeld tussen North en South en konden enkel teams uit dezelfde categorie treffen. De wedstrijden werden gespeeld tussen 23 en 29 augustus 2021.

Zestiende finales 
Aan de zestiende finales namen 32 clubs deel aan: 25 winnaars van de tweede ronde en 7 clubs uit de Premier League die deelnamen aan de Champions League, Europa League of Conference League. De loting werd op 25 augustus 2021 verricht door voormalige League Cup-winnaars Kevin Phillips en Kevin Campbell bij Sky Sports. De wedstrijden werden gespeeld tussen 20 en 26 september 2021.

Achtste finales 
Aan de achtste finales namen de zestien winnaars van de zestiende finales deel. De loting werd op 22 september 2021 verricht door voormalige League Cup-finalisten Harry Redknapp en Micah Richards bij Sky Sports. De wedstrijden werden gespeeld tussen 25 en 31 oktober 2021.

Kwartfinales 
Aan de kwartfinales namen de acht winnaars van de achtste finales deel. De loting werd op 30 oktober 2021 verricht door voormalige League Cup-finalist Jimmy Bullard bij Soccer AM van Sky Sports. De wedstrijden werden gespeeld tussen 20 en 26 december 2021.

Halve finales 
Aan de kwartfinales namen de vier winnaars van de kwartfinales deel. De loting werd op 22 december 2021 verricht door voormalige League Cup-winnaars Jamie Redknapp en Michael Dawson bij Sky Sports. In tegenstelling tot in het seizoen 2020/21 werden de halve finales traditioneel als een tweeluik gespeeld. Bij beide tweeluiken zouden de wedstrijden gespeeld worden tussen 3 en 9 en tussen 10 en 16 januari 2022, maar door een COVID-19-uitbraak bij Liverpool FC werd de heenwedstrijd tegen Arsenal FC gespeeld op 13 januari 2022 en de terugwedstrijd op 20 januari 2022 en werd de heenwedstrijd gespeeld op Anfield en de terugwedstrijd in het Emirates Stadium gespeeld in plaats van andersom. De winnaars over twee wedstrijden kwalificeerden zich voor de finale.

Finale

Statistieken

Topscorers

Clubs per competitie per ronde

Zie ook 
FA Cup 2021/22
Premier League 2021/22

League Cup
2021/22